Starina (Stará Ľubovňa, Slovačka)
 Starina (Zenica, BiH)